Die DDR-Meisterschaften im Ringen wurden 1978 zum 30. Mal ausgetragen und fanden im Griechisch-römischen Stil in Leipzig und im Freistil in Luckenwalde statt.

Ergebnisse

Griechisch-römischer Stil 
Datum: 10. – 11. Juni 1978

Teilnehmer: 52 Aktive in zehn Gewichtsklassen (das Fliegen- und Bantamgewicht war nur mit zwei beziehungsweise drei Aktiven besetzt)

Freistil 
Datum: 24. – 25. Juni 1978

Teilnehmer: 90 Aktive in zehn Gewichtsklassen

Gemeinsamer Medaillenspiegel

Siehe auch 
 Deutsche Ringermeisterschaften 1978

Literatur

Weblinks 
 

1978
Sportveranstaltung 1978
Sportveranstaltung in Leipzig
Sportveranstaltung in Luckenwalde